Мутье́-Сент-Мари́ (, ) — коммуна во Франции, административный центр кантона Мутье-Сент-Мари, округ Динь-ле-Бен, департамент Альпы Верхнего Прованса, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Входит в ассоциацию «Самых красивых деревень Франции».

Код INSEE коммуны — 04135.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 710 человек.

Экономика 
Коммуна знаменита своим фаянсом, производством которого занимаются многочисленные мастерские.

В 2007 году среди 478 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 372 были экономически активными, 106 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 77,6 %). Из 372 активных работали 312 человек (173 мужчины и 139 женщин), безработных было 60 (19 мужчин и 41 женщина). Среди 106 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Археологический музей, основан в 1930 году
 Приходская церковь Нотр-Дам, исторический памятник
 Церковь Успения Божьей Матери
 Часовня Нотр-Дам-де-Бовуар
 Часовня Кластр (XIII—XIV века)
 Руины монастыря Сен-Мартен-д’Урбе

Города-побратимы 
  Монтелупо-Фьорентино (Италия)

Примечания

Ссылки 

 
 

Самые красивые деревни Франции (Прованс — Альпы — Лазурный Берег)